Animals:
 Rosegadors:
 Rata (Rattus), gènere que inclou diverses espècies, entre les quals:
 Rata comuna, de claveguera o dels fossats (Rattus norvegicus)
 Rata negra, de camp o traginera (Rattus rattus)
 Rata cellarda (Eliomys quercinus)
 Rata d'aigua, rat-buf o rat-bufot (Arvicola sapidus)
 Rata talpera (Arvicola terrestris)
 Rata mesquera o ondatra (Ondatra zibethicus)
 Rata dormidora rogenca (Muscardinus avellanarius)
 Rata llebre sud-africana (Pedetes capensis)
 Rata dels matolls, espècie que viu a Austràlia
 Rata de la Polinèsia, espècie que viu al sud-est asiàtic, a la major part de la Polinèsia, Nova Zelanda, Fiji i Hawaii
 Rata talp (Bathyergidae)
 Ratpenat de cua de rata (Rhinopomatidae) formen una família de ratpenats que es troba des de l'Àfrica del Nord fins a Tailàndia
 Marsupials: 
 Cangur rata, família de metateris diprotodonts australians Tenen la mida d'un conill i són marrons
 Cangur rata mesquer (Hypsiprymnodon moschatus), marsupial de la mida d'una rata que viu a les selves pluvials de Nova Guinea
 Cangur rata de musell llarg (Potorous tridactylus), espècie de cangur rata australià
 Cangur rata de peus llargs (Potorous longipes), espècie de Potorous que viu al sud-est d'Austràlia
 Cangur rata de Gilbert (Potorous gilbertii), espècie de marsupial australià en perill crític
 Cangur rata de cua d'escombra (Bettongia penicillata), petit marsupial (30 cm de llarg), membre de la família dels cangurs rata
 Bettongia, gènere de marsupials de la família dels potoroids, coneguts com a cangurs rata Se'n coneixen cinc espècies
 Cangur rata de Tasmània (Bettongia gaimardi) espècie de cangur rata
 Cangur rata septentrional (Bettongia tropica), petit marsupial potoroid restringit a algunes zones de boscos oberts d'eucaliptus
 Cangur rata de Lesueur (Bettongia lesueur), petit marsupial relacionat amb els cangurs
 Cangur rata vermellós (Aepyprymnus rufescens), petita espècie de marsupial australià de la família dels potoroids
 Cangur arborícola o cangur rata arborícola (Dendrolagus) són macropòdids adaptats per la vida als arbres Viuen a les selves pluvials de Nova Guinea
 Opòssum rata (Paucituberculata), ordre de marsupials que conté sis espècies vivents Són marsupials petits semblants a les musaranyes
 Opòssum rata andí (Caenolestes condorensis) espècie d'opòssum rata que viu a la Serralada del Còndor (Equador)
 Opòssum rata de l'illa Chiloé (Rhyncholestes raphanurus), una de les sis espècies supervivents d'opòssum rata
 Opòssum cua de rata (Metachirus nudicaudatu), marsupial mancat de marsupi de la família dels didèlfids
 Opòssum rata de ventre gris (Caenolestes caniventer) espècie d'opòssum rata originària de l'Equador i el Perú
 Opòssum rata fuliginós (Caenolestes fuliginosus) petit opòssum rata que viu als boscos i prats alpins dels Andes
 Opòssum rata inca (Lestoros inca) espècie d'opòssum rata, l'única del gènere Lestoros i endèmica del Perú
 Opòssum rata moreu (Caenolestes convelatus) espècie d'opòssum rata originària de Colòmbia i l'Equador
Peixos
Rata (peix), (Uranoscopus scaber)
 Bolets:
 Peu de rata (Ramaria Botrytis)
 Peu de rata gris (Clavaria cinerea) bolet de la classe dels basidiomicets i de la família de les clavariàcies
 Orella de llebre blanca o orella de rata blanca (Helvella crispa), bolet comestible de l'ordre de les pezizals
 Peu de rata groc (Ramaria aurea) bolet de la classe dels basidiomicets i de la família de les ramariàcies
 Toponímia:
 Cal Nosa i Cal Rata, nucli de població situat al nord del terme municipal de Balsareny
 Puig de la Rata, muntanya al municipi de Sant Climent Sescebes (Alt Empordà)
 Illa de la rata, una de les illes aleutianes pertanyents als EUA que dona nom a l'arxipèlag
 Camp de la rata, en gallec "Campo da rata"), extensió de terreny situat a la ciutat de La Corunya (Galícia)
 Arxipèlag de les illes rata
 Dinastia Rata de Samatata, Bengala, segle VII.
 Dinastia Ratta de Karnataka, segles IX a XIII.